Palazzo Spada – palazzo di Roma
 Palazzo Spada – palazzo di Ruvo di Puglia
 Palazzo Spada – palazzo di Terni